Herrarnas +100 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes den 12 augusti 2016 i Rio de Janeiro i Carioca Arena 2.

Medaljörer

|-
| width="200px" rowspan="2"| +100 kg
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" colspan="2"| 
|-
| colspan="2"| 
|}

Resultat

Finaler

Återkval

Pool A
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Kvartsfinaler

| team-width=180
| score-width=20

| RD1-team03=
| RD1-score03=000
| RD1-team04=| RD1-score04=010

| RD1-team05=| RD1-score05=110
| RD1-team06=
| RD1-score06=000

| RD1-team07=
| RD1-score07=000
| RD1-team08=| RD1-score08=001

| RD2-team01=| RD2-score01=100| RD2-team02=
| RD2-score02=000

| RD2-team03=
| RD2-score03=100
| RD2-team04=
| RD2-score04=000

| RD3-team01=
| RD3-score01=010
| RD3-team02=
| RD3-score02=000
}}

Pool B
{{8TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Kvartsfinaler

| team-width=180
| score-width=20

| RD1-team01=
| RD1-score01=100
| RD1-team02=
| RD1-score02=000

| RD1-team03=
| RD1-score03=102
| RD1-team04=
| RD1-score04=000

| RD1-team05=
| RD1-score05=100
| RD1-team06=
| RD1-score06=000

| RD1-team07=
| RD1-score07=000
| RD1-team08=
| RD1-score08=100

| RD2-team01=
| RD2-score01='''101
| RD2-team02=
| RD2-score02=000

| RD2-team03=

Pool C

Pool D

Referenser

 International Judo Federation 
 NBC Olympics 

Judo vid olympiska sommarspelen 2016